Biles ist der Familienname folgender Personen:

 John Harvard Biles (1854–1933), britischer Schiffbauingenieur
 Martin Biles (1919–2017), US-amerikanischer Speerwerfer 
 Simone Biles (* 1997), US-amerikanische Turnerin